Cyneasz (łac. Cineas, stgr. Κινέας; IV-III w. p.n.e.) – mówca, doradca Pyrrusa, króla Epiru, uczeń Demostenesa
 Jean-Baptiste Cinéas – haitański pisarz i prawnik
 Drupadia cineas – gatunek motyla z rodziny modraszkowatych

Zobacz też 
 Nowy Cyneasz – projektowana światowa organizacja państw zaproponowana przez Emeryka de Crucée w dziele pod tym samym tytułem
 Pyrrus i Cyneasz (fr. Pyrrhus et Cinéas) – esej filozoficzny Simone de Beauvoir